Roritzer ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Roritzer (auch Roriczer; um 1410 in Regensburg; † nach 1481), deutscher Baumeister und Bildhauer
 Matthäus Roritzer (auch Roriczer; * um 1430/40 vermutlich in Regensburg; † um 1492/95 vermutlich in Krakau), deutscher Baumeister, Architekturtheoretiker und Buchdrucker
 Wenzel Roritzer, (* unbekannt; † vor Juli 1419 in Regensburg), deutscher Werkmeister und Bildhauer der Gotik
 Wolfgang Roritzer (* unbekannt; † 30. Mai 1514), deutscher Werkmeister und Bildhauer der Gotik